Argus Vilder, personage uit de Harry Potter-reeks
Wim De Vilder (1969), een Belgisch nieuwslezer
 Vilder (beroep), verdwenen beroep